Журипиранга ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата-Параибана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Сапе. Население составляет 9826 человек на 2006 год. Занимает площадь 78,761 км². Плотность населения — 124,8 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 36.700.799,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.766,50 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,533 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба